Роберт Браун Адерхолт (, род. , , Алабама) — американский политик, представляющий Республиканскую партию. Член Палаты представителей США от четвёртого избирательного округа Алабамы с 3 января 1997 года.

Биография 
Посещал Университет Северной Алабамы и , который в 1987 году окончил со степенью бакалавра искусств. В 1990 году получил степень доктора права в Сэмфордском университете, затем занимался частной юридической практикой.

В 1992 году был назначен муниципальным судьей , в том же году был делегатом на национальном предвыборном съезде Республиканской партии. В 1995 году стал помощником губернатора .

В 1996 году баллотировался в Палату представителей США по четвёртому округу Алабамы. Демократ , представлявший этот округ на протяжении 30 лет, уходил на пенсию. Эта кампания была одной из самых соревновательных, агитировать за Адерхолта в Алабаму приезжал спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. На прошедших выборах Адерхолт победил, набрав 49,9 % голосов избирателей против 48,2 % у его оппонента-демократа Боба Уилсона. Впоследствии переизбирался с большим перевесом, в том числе четыре раза на безальтернативных выборах (в 2004, 2010, 2014 и 2016 годах).

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография на сайте Конгресса США
 

Выпускники Сэмфордского университета
Выпускники Камберлендской школы права
Выпускники Бирмингемского южного колледжа
Политики США XX века
Политики США XXI века
Члены Палаты представителей от штата Алабама
Члены Республиканской партии США от Алабамы